La Glace (Alberta)
 La Glace, film russe (2018)
 La Glace 2, film russe (2020), suite du précédent.